

Pierwsza runda grupowa

Grupa A  
Mecze były rozgrywane w miejscowości Bassano del Grappa

Tabela 

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa B  
Mecze były rozgrywane w miejscowości Jesolo

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa C  
Mecze były rozgrywane w miejscowości Bassano del Grappa

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa D  
Mecze były rozgrywane w miejscowości Jesolo

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Druga faza grupowa

Grupa E Jesolo klasyfikacja 1-8 

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa F Jesolo klasyfikacja 1-8 

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa G Bassano del Grappa klasyfikacja 9-16 

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Grupa H Bassano del Grappa klasyfikacja 9-16 

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki

Pierwsza runda

o miejsce 13-16

o miejsce 9-12

o miejsce 5-8

o miejsce 1-4

Runda finałowa

o miejsce 15

o miejsce 13

o miejsce 11

o miejsce 9

o miejsce 7

o miejsce 5

o miejsce 3

Finał

Klasyfikacja końcowa 

2009 w piłce siatkowej
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej